149/40 – cannone trainato italiano della seconda guerra mondiale 
149/40 – semovente d'artiglieria su scafo P40,  rimasto allo stato di prototipo